Skowronno – rezerwat przyrody w województwie świętokrzyskim
Miejscowości w Polsce:
 Skowronno Dolne – miejscowość w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Pińczów
 Skowronno Górne – miejscowość w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Pińczów